Gigi Restagno – musicista e disc jockey italiano
 Pier Carlo Restagno – banchiere, dirigente d'azienda e politico italiano